Breitschuh ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Breitschuh (* 1964), deutscher Comiczeichner und Autor
 Gerhard Breitschuh (* 1945), deutscher Agrarwissenschaftler
 Jürgen Breitschuh, deutscher Eishockeynationalspieler 
 Roland Breitschuh (* 1964), deutscher Kameramann und Fotograf